

Tabela 
Grupa G

Mecze

Korea Południowa – Togo 
Wtorek, 13 czerwca 2006
15:00 - FIFA World Cup Stadium Frankfurt, Frankfurt - Widzów: 48 000

 Sędzia główny: Graham Poll (Anglia)
 Asystenci:
 Philip Sharp (Anglia)
 Glenn Turner (Anglia)
 Sędzia techniczny: Jerome Damon (RPA)
 Piąty sędzia: Justice Yeboah (Ghana)

Francja – Szwajcaria 
Wtorek, 13 czerwca 2006
18:00 - Gottlieb-Daimler-Stadion, Stuttgart - Widzów: 52 000

 Sędzia główny: Walentin Iwanow (Rosja)
 Asystenci:
 Nikolay Golubev (Rosja)
 Evgueni Volnin (Rosja)
 Sędzia techniczny: Kevin Scott (USA)
 Piąty sędzia: Gregory Barkey (USA)

Francja – Korea Południowa 
Niedziela, 18 czerwca 2006
21:00 - Zentralstadion, Lipsk - Widzów: 43 000

 Sędzia główny: Benito Archundia (Meksyk)
 Asystenci:
 Jose Ramirez (Meksyk)
 Hector Vergara (Kanada)
 Sędzia techniczny: Essam Abd El Fatah (Egipt)
 Piąty sędzia: Mamadou Ndoye (Senegal)

Togo – Szwajcaria 
Poniedziałek, 19 czerwca 2006
15:00 - FIFA World Cup Stadium Dortmund, Dortmund - Widzów: 65 000

 Sędzia główny: Carlos Amarilla (Paragwaj)
 Asystenci:
 Amelio Andino (Paragwaj)
 Manuel Bernal (Paragwaj)
 Sędzia techniczny: Mohamed Guezzaz (Maroko)
 Piąty sędzia: Brahim Djezzar (Algieria)

Togo – Francja 
Piątek, 23 czerwca 2006
21:00 - RheinEnergieStadion, Kolonia - Widzów: 45 000

 Sędzia główny: Jorge Larrionda (Argentyna)
 Asystenci:
 Walter Rial (Urugwaj)
 Pablo Fandino (Urugwaj)
 Sędzia techniczny: Carlos Chandia (Chile)
 Piąty sędzia: Rodrigo Gonzalez (Chile)

Szwajcaria – Korea Południowa 
Piątek, 23 czerwca 2006
21:00 - AWD-Arena, Hanower - Widzów: 43 000

 Sędzia główny: Horacio Elizondo (Argentyna)
 Asystenci:
 Dario Garcia (Argentyna)
 Rodolfo Otero (Argentyna)
 Sędzia techniczny: Essam Abd Elfatah (Egipt)
 Piąty sędzia: Dramane Dante (Mali)

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2006